Le concours Aftalion est un concours eurorégional d'économie parrainé par le Crédit mutuel Nord Europe. Il a été créé en 1995 en hommage à l'économiste français Albert Aftalion. Il regroupe les étudiants de 12 facultés d'économie. 

Le concours est divisé en deux catégories :
– épreuve de macroéconomie (niveau licence) ;
– épreuve de science économique et management (niveau master 1).

Le concours consiste en une dissertation de cinq heures évaluée par un jury de spécialistes et de personnalités. 

Le concours est doté de prix d'une valeur de  euros répartis comme suit :

 Niveau licence :
  :  euros
  : 500 euros
  : 200 euros

 Niveau master 1 :
  :  euros
  : 500 euros
  : 200 euros

Aftalion
Aftalion
Fondation en 1995